Espace public numérique ;
 Établissement public national, dans l'enseignement agricole français ;
 Decalog EPN, solution de gestion d’espaces publics développée par la société Decalog, permettant la sécurisation des postes et tablettes mis à disposition dans les bibliothèques ou les Cyber-bases ;
 EPN, une molécule de formule brute  et de numéro CAS  ;
 École polytechnique nationale de Quito (en espagnol : Escuela Politécnica Nacional, ou EPN).